Picture Rocks podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Picture Rocks (Arizona); o
 Picture Rocks (Pensilvania).